Hjelmslev ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Hjelmslev (1873–1950), dänischer Mathematiker
 Louis Hjelmslev (1899–1965), dänischer Linguist

Siehe auch:
 Satz von Hjelmslev